L'edizione 1985-1986 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del  che ha conquistato il suo nono titolo, il secondo consecutivo.

Capocannoniere del torneo è stato Stefan Kuntz del  con 22 reti.

Stagione 

Questo campionato viene comandato quasi interamente dal , che rimane presto da solo in cima alla classifica. I biancoverdi sono poi raggiunti dal Borussia Mönchengladbach, ma vincono lo scontro diretto alla quindicesima giornata e poco dopo si laureano campione d'inverno. Verso la metà del girone di ritorno è però il  a diventare il loro più prossimo inseguitore: i bavaresi si portano a due punti di distacco alla trentunesima giornata, e questo svantaggio rimane immutato prima dell'ultimo turno. Qui il Bayern travolge 6-0 il Borussia Mönchengladbach, mentre il Werder perde con lo : in questo modo le due squadre terminano a pari punti. Il titolo viene così assegnato per la terza volta in quattro anni in base alla differenza reti, che favorisce i campioni in carica del Bayern; la squadra conquista anche la Coppa di Germania, e ottiene così il double. In coda il  riesce a salvarsi vincendo lo spareggio contro il Fortuna Colonia, che viene battuto nel ritorno con un secco 8-0.

Nelle competizioni europee si registra la buona prova del Colonia, che raggiunge la finale della Coppa UEFA; i biancorossi sono però qui sconfitti nel doppio confronto dal , tuttavia Klaus Allofs è il miglior marcatore della manifestazione. Nella Coppa delle Coppe, invece, il Bayer Uerdingen arriva in semifinale, dove è battuto dall'Atlético Madrid.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla Coppa dei Campioni 1986-1987
      Ammesse alla Coppa delle Coppe 1986-1987
      Partecipanti alla Coppa UEFA 1986-1987
  Partecipa agli spareggi.
      Retrocesso in 2. Bundesliga 1986-1987

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Spareggio promozione/retrocessione

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Bayern Monaco (21)
 Maggior numero di pareggi: Eintracht Francoforte (14)
 Maggior numero di sconfitte: Hannover (21)
 Minor numero di vittorie: Hannover (5)
 Minor numero di pareggi: Bochum (4)
 Minor numero di sconfitte: Werder Brema (5)
 Miglior attacco: Werder Brema (83 gol fatti)
 Peggior attacco: Eintracht Francoforte (35 gol fatti)
 Miglior difesa: Bayern Monaco (31 gol subiti)
 Peggior difesa: Hannover (92 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Bayern Monaco (+51)
 Peggior differenza reti: Hannover (-49)
 Miglior serie positiva: Werder Brema (14, 17ª-30ª) 
 Peggior serie negativa: Hannover (7, 17ª-23ª) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Werder Brema (6, 17ª-22ª) 
Partite
 Più gol (10): 
Werder Brema-Hannover 8-2, 16 agosto 1985
Werder Brema-Fortuna Düsseldorf 7-3, 22 febbraio 1986
 Maggior scarto di gol (7): Stoccarda-Hannover 7-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 39 gol nella 8ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 19 gol nella 1ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 3 in 23ª giornata, 9ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Werner Föckler (11)
 Manfred Neuner (11)
 Dieter Pauly (11)
 Volker Roth (11)
 Karl-Josef Assenmacher (10)
 Aron Schmidhuber (10)
 Joachim Kautschor (9)
 Karl-Heinz Tritschler (9)
 Manfred Uhlig (9)
 Heinz Werner (9)
 Wolf-Günter Wiesel (9)
 Wolf-Dieter Ahlenfelder (8)
 Hans-Heinrich Barnick (8)
 Siegfried Brehm (8)
 Klaus Broska (8)
 Horst-Peter Bruch (8)
 Norbert Brückner (8)
 Peter Correll (8)
 Hans-Peter Dellwing (8)
 Peter Gabor (8)
 Wilfried Heitmann (8)

 Josef Hontheim (8)
 Udo Horeis (8)
 Anton Matheis (8)
 Hans-Joachim Osmers (8)
 Gerhard Theobald (8)
 Hans Wahmann (8)
 Hans-Jürgen Weber (8)
 Kurt Wittke (8)
 Gerd Zimmermann (8)
 Rainer Boos (7)
 Adolf Ermer (7)
 Rainer Jupe (7)
 Hans Scheuerer (7)
 Werner Schütte (7)
 Prof. Wolf-Rüdiger Umbach (6)
 Franz Gächter (1)
 Arturo Martino (1)
 Kurt Röthlisberger (1)
 Manfred Schlup (1)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
  http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-1985-1986/

Calcio nel 1985
Calcio nel 1986
1985-1986